Grand Hotel, edifici de la ciutat de Palma (Mallorca) d'estil modernista i obra de Lluís Domènech i Montaner acabada el 1903
 Gran Hotel (sèrie de televisió), sèrie de ficció, emesa per Antena 3 produïda per Bambú Producciones per a la temporada 2011/2012 
 Gran Hotel Bali, edifici de Benidorm (País Valencià), inaugurat el 2002